Balaniopsis är ett släkte av svampar. Balaniopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Balaniopsis